Miejscowości w USA:
 Cedar Falls – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
Gminy w USA:
 Cedar Falls (ang. Cedar Falls Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Cedar Falls (ang. Cedar Falls Township) – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk

 „Cedar Falls” – amerykańska operacja wojskowa podczas wojny wietnamskiej